Een kniebuiging betekent letterlijk vanuit een staande positie door de benen zakken tot men gehurkt zit. De term kan ook verwijzen naar:

 Squat (oefening), een sportieve oefening
 Kniebuiging (religieus), een religieus gebruik